Arnold Lanni – produttore discografico, chitarrista e pianista canadese
 Ivan Lanni – calciatore italiano